"San Gervasio", forma italianizada de "São Gervásio" pode ser:
 Capriate San Gervasio, comuna italiana da Lombardia
 Palazzo San Gervasio, comuna italiana da Basilicata
 San Gervasio Bresciano, comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos